Giannoni ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Giannoni (1867–1951), österreichischer Historiker und Denkmalschützer
 Giovanni Giannoni (* 1948), san-marinesischer Politiker